„Søhunden” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez okręty Kongelige Danske Marine:
 „Søhunden” – torpedowiec typu Springeren z początku XX wieku
 „Søhunden” – trałowiec typu Søbjørnen z okresu II wojny światowej
 „Søhunden” (P514) – kuter torpedowy typu Søløven z lat 60. XX wieku

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Nazwy duńskich okrętów